Broom kan avse:

Musik
 Broom (musikalbum) – ett musikalbum av det amerikanska bandet Someone Still Loves You Boris Yeltsin

Platser
 Broom, Bedfordshire, England
 Broom, Cumbria, England
 Broom, Dorset, England
 Broom, East Renfrewshire, Skottland
 Broom, Fife, Skottland
 Broom, South Yorkshire, England
 Broom, Wales
 Broom, Warwickshire, England
 Loch Broom, Skottland

Efternamn
 Jacob Broom (1752 – 1810), amerikansk affärsman och politiker
 Jacob Broom (kongressman)
 James M. Broom (1776 – 1850), amerikansk advokat och politiker 
 Neil Broom (född 1983), cricketspelare från Nya Zeeland
 Robert Broom (1866 - 1951), sydafrikansk pysiker och paleontolog

Se även
 Brome
 Broome